Бандериља има више значења:

 Бандериља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Бандериља (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бандериља (Бандериља, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику